Лев Амаякович Атаджанов (1924—1986) — советский инженер и учёный, специалист в области космического телевидения, лауреат Государственной премии СССР (1981).

Родился в с. Кафан Армянской ССР.

Окончил Ленинградский институт авиационного приборостроения (ныне - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения - ГУАП) (1948).

С 1948 по 1986 год работал в НИИ-380 (НИИ телевидения) в должностях от инженера-конструктора до начальника лаборатории и заместителя главного конструктора.

Кандидат технических наук (1956).

Разработал теоретические принципы построения высокочувствительной бортовой телевизионной аппаратуры, работающей с пороговыми сигналами. Один из создателей нового направления — телевизионных систем для наблюдения с высоких орбит.

В 1968–1973 гг. участвовал в широкомасштабных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, результатом которых стало создание экспериментальной аппаратуры системы мониторинга Земли для обнаружения запусков баллистических ракет.

В 1978–1984 гг. участвовал в разработке и введении в эксплуатацию высокоорбитальной космической телевизионной системы обнаружения запусков межконтинентальных баллистических ракет на расстоянии нескольких десятков тысяч
километров.

Лауреат Государственной премии СССР (1981). Почётный радист СССР (1966).

Источники 
 https://www.docme.ru/doc/4255950/babenko 
 https://koko.vin/wp-content/uploads/2019/02/razr_niit.pdf 
 http://barsic-cat.narod.ru/tkt/archive/11_2003/leites.htm 

Выпускники Санкт-Петербургского университета аэрокосмического приборостроения